Діана:
 Діана — римська богиня полювання, місяця, краси та природи.


Особисте ім'я 
 Діана — жіноче ім'я. Носії, відомі за іменем:
 Діана (1961–1997) — принцеса Уельська, перша дружина спадкоємця британського перстола принца Чарльза.
 Діана де Пуатьє (1499 або 1500–1566) — фаворитка французького короля Генріха II.
 Діана де Шательро (1538–1619) — позашлюбна дочка французького короля Генріха II.
 Діана ді Кордону (1499 р. — після 1550) — коханка короля Речі Посполитої Сигізмунда II Августа, а згодом — італійського герцога Чезаре I Гонзага.
 Діана — псевдонім співачки Ірини Нельсон, екс-учасниці групи «Reflex».
 Діана Вішнева, російська прима-балерина.

Прізвище 
 Аймо Діана (н. 1978) — італійський футболіст.

Техніка 
 «Діана» — вітрильний фрегат Російського імператорського флоту (1833–1854).
 «Діана» — бронепалубний крейсер Російського імператорського флоту (1897–1917), однотипний «Аврорі».
 «Діана» — 52-гарматний фрегат Російського імператорського флоту (1852–1855).
 «Діана» — назва фунікулера в Карлових Варах.
 «Diana» — плівковий фотоапарат, що випускався в Гонконгу в 1960-е — 1970-і рр.. і наш час.
 «Diana» — марка пневматичної зброї.

У мистецтві 
 Діана Версальська — шедевр античної скульптури, що датується I або II ст. до н. е..
 «Діана та Актеон» — картина венеціанського художника Тиціана (1556–1559).
 «Діана та Каллісто» — картина Тиціана (1556–1559; другий варіант картини близько 1566).
 «Діана та Каллісто» — картина італійського художника Гаетано Гандольфі (після 1787).

Інше 
 «Діана» — російський футбольний клуб з Волзька, заснований 1993 року.
 78 Діана — астероїд у Сонячній системі.
 Культура Діана — археологічна культура на Сицилії та Мальті епохи неоліту.
 Мавпа діана () — мавпа з сімейства мавпових.

Див. також 
 Даяна